Би́нгем () — английская фамилия. Иногда передаётся как Бингэм или Бингхэм.

Фамилия 
 Бингем, Билли (1931—2022) — североирландский футболист и тренер.
 Бингем, Джозеф (1668—1723) — английский богослов, историк церкви.
 Бингем, Джордж Калеб (1811—1879) — американский живописец.
 Бингем, Дэвид (род. 1989) — американский футболист.
 Бингем, Кинсли (1808—1861) — американский политик, 11-й губернатор Мичигана.
 Бингем, Марго (род. 1987) — американская актриса и певица.
 Бингем, Райан (род. 1981) — американский музыкант.
 Бингем, Стюарт (род. 1976) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Бингем, Трейси (род. 1968) — американская актриса и фотомодель.
 Бингем, Фрэнсис Ричард (1863—1935) — британский военный и государственный деятель.
 Бингем, Хайрам (1875—1956) — американский археолог и политик.
 Бингем, Чарлз Томас (1848—1908) — офицер и энтомолог ирландского происхождения.

Топоним 
 Бингем — один из сорока четырёх округов штата Айдахо.
 Бингем-Каньон — горнопромышленный пункт на Западе США, в штате Юта.

См. также 
 Бингам

Примечания